Artan Lili je srpska muzička grupa iz Beograda. Smatra se jednim od predstavnika Nove srpske scene.

Istorija 
Grupa Artan Lili postoji od 2013. godine. Nakon izvesnih personalnih promena ova nojz pop četvorka iz Beograda se ustalila u svojoj prepoznatljivoj postavi: Bojan Slačala (bas-gitara i vokal), Romana Slačala (vokal i daire), Marko Ajković (bubanj), Dragan Knežević (gitara). Bend je počeo kao eksperimentalni trio u sastavu: Bojan Slačala (bas-gitara i vokal), Marko Ajković (bubanj) i Tanja Novaković (vokal). Prvi spot su snimili za pesmu Džoni, koju je producirao Davorom Sopićem. Novinar tadašnjeg vebzina Popboks Aleksandar Pavlić je zvuk grupe klasifikovao kao nojz pop. U to vreme Bojanu i Marku su se spletom okolnosti priključili gitarista Dragan Knežević i vokal Elena Šever. Grupa je rad nastavila snimanjem idućih šest singlova, koje je u Skoplju producirao Nenad Trifunovski Tripe. Nakon nove personalne promene i dolaska Romane Slačale u bend snimljeno je preostalih pet singlova za prvi album, a producent je ovoga puta bio Petar Rudić. Završene pesme su objavljivali sukcesivno, preko Bendkemp platforme benda. Na taj način su kompletirali prvi album, naslovljen imenom grupe. Ovakav način objavljivanja albuma (singl po singl) u savremenom izdavaštvu smatraju svojom inovacijom, jer niko pre njih to nije uradio.

Zanimljivosti 
Ono što je, pored prepoznatljivog zvuka, karakteristično za grupu je i vizuelni identitet (prepoznatljivi logotip grupe i video spotovi). Naime, za šest od dvanaest pesama sa prvog albuma snimljeni su video spotovi u režiji Željke Veljković, Miloša Gojkovića, Marine Uzelac i Staše Tomića. Singlovi grupe osvajaju prva mesta svih relevantnih radijskih i TV top-lista u zemlji i regionu. Zanimljivo je istaći i da je njihov singl Ako stanemo tu debitovao na prvom mestu Diskomera Studija B, što je prethodno pošlo za rukom samo numerama grupa Bijelo dugme, Ekatarina Velika i Kal.

Članovi

Sadašnji 
 Bojan Slačala  — bas-gitara, vokal
 Romana Slačala — vokal, daire
 Marko Ajković  — bubanj, prateći vokal
 Ivan Skopulovič  — gitara

Bivši 
 Tanja Novaković — vokal
 Elena Šever — vokal
 Dragan Knežević  — gitara, prateći vokal

Diskografija

Studijski albumi 
 Artan Lili (2015)
 -{New Deal}- (2018)
 -{III}- (2019)

Nagrade i nominacije 

 Nagrada Milan Mladenović

 -{Adria Muzzik Video Awards}-

Napomene

Reference

Spoljašnje veze 
 Artan Lili na sajtu Bendkemp
 Artan Lili na sajtu -{Discogs}-
 Artan Lili na sajtu -{Youtube}-
 Artan Lili na sajtu -{Facebook}-
 Artan Lili na sajtu -{Instagram}-

Српске алтернативне рок групе
Српске инди рок групе
Музичке групе из Београда
Музичке групе основане 2013.